MDD est un sigle pouvant désigner :

 Marque de distributeur dans le domaine de la grande distribution ;
 Modèle différentiel direct en robotique ;
 Modèle de données , un modèle qui décrit de façon abstraite comment sont représentées les données ;
 Model Driven Development (en français, Ingénierie dirigée par les modèles), une architecture logicielle ;
 Mouvement démocratique dahoméen, un ancien parti politique du Dahomey (actuel Bénin) ;
 Mouvement des démocrates, ancien parti politique français ;
 Mouvement pour la démocratie et le développement, parti politique centrafricain.